Omaer Coolman (1510-1580), Brugs advocaat en koopman
 Todd Coolman (1954), Amerikaans jazzmusicus
 Pieter Coolman (1989), Belgisch volleyballer
 Nina Coolman (1991), Belgisch volleybalster